Der Begriff Mondfahrt steht im weiteren Sinne für:
 den Roman über die Reise Von der Erde zum Mond von Jules Verne aus dem Jahr 1865 (Nachfolgewerk: Reise um den Mond, 1870)
 das Märchen Peterchens Mondfahrt von Gerdt von Bassewitz aus dem Jahr 1911
 eine Untergruppe der Raumfahrt mit Reiseziel Mond: Mondmission
 das Apollo-Programm der USA ab dem Jahr 1960
 das bemannte Mondprogramm der Sowjetunion ab ca. 1964